Brooklyn Tigers kan syfta på:

 Brooklyn Tigers HC – en ishockeyklubb från Luleå
 Brooklyn Tigers – ett tidigare namn på supportklubben för Brynäs IF och Brynäs IF Dam, se Brynäs Support Gävle
 Brooklyn Tigers – tidigare namn på ett lag inom amerikansk fotboll, se Brooklyn Dodgers (NFL)